Гайсинский — фамилия; имеет женскую форму Гайсинская.
 Гайсинский, Моиз (1898—1976) — французский химик.
 Гайсинский, Юрий Александрович (род. 1947) — украинский государственный деятель, депутат Верховной Рады Украины I созыва, прокурор Киевской области.
 См. также